Джей Роберт Инсли (, , , Вашингтон) — американский юрист,  политик и член Демократической партии. Служит 23 губернатором штата Вашингтон с января 2013 года. Ранее представлял штат в Конгрессе.

Родившись в Сиэтле, Инсли окончил Вашингтонский университет и университетский колледж права в Уилламетте. В период с 1989 по 1993 годы служил в Вашингтонской палате представителей, а затем представлял в Конгрессе 4-й округ Вашингтона, который включал часть штата вокруг города Якима, и с 1993 по 1995 годы работал в Палате представителей США. Победив на переизбрании в сенат США на выборах 1994 года, Инсли вернулся к частной практике и затем выдвинулся в выборах 1995 года на должность губернатора Вашингтона, заняв 5-е место в первом туре на всеобщем голосовании, в котором победил демократ Гэри Локк. Затем Инсли служил региональным директором департамента министерства здравоохранения и социальных служб во время президентства Билла Клинтона.

Инсли вернулся в Палату представителей в 1999 году от 1-го вашингтонского конгрессионального округа, который включал северные пригороды Сиэтла в округах Кинг, Снохомиш и Китсап. Он объявил о том, что снова выдвинет 27 июня 2011 года свою кандидатуру на пост губернатора и ушёл в отставку из конгресса 20 марта 2012, чтобы сосредоточиться на своей избирательной кампании. Победив республиканца Роба Маккену, генерального атторнея Вашингтона, он получил 52% голосов против 48% у Маккены на всеобщих выборах 2012 года в Вашингтоне.

Образование и правовая карьера 

Инсли родился в Сиэтле, в семье Адель А. (урождённая Браун) и Фрэнка Е. Инсли. Окончил школу Ингрэхэм в Сиэтле, Вашингтонский университет (бакалавр гуманитарных наук, экономика) и университетский колледж права в Уилламетте.

Инсли приписывает свой интерес к деятельности на открытом воздухе тем годам, которые его родители провели ведущими студенческих групп в поездках по сохранению дикой природы при сотрудничестве студенческой ассоциации по сохранению природы в горах Рейнир в период 1960-х и 1970-х годов. Он 10 лет практиковал право в городе Selah, штат Вашингтон, к северу от Якимы.

Примечания

Ссылки 
Representative Jay Inslee official U.S. House site
Jay Inslee for U.S. Congress official campaign site

Profile at SourceWatch

Политики США XX века
Политики США XXI века
Губернаторы Вашингтона
Члены Палаты представителей от штата Вашингтон
Члены Палаты представителей штата Вашингтон
Члены Демократической партии США
Кандидаты в президенты США (2020)
Выпускники Юридического колледжа Уилламеттского университета
Выпускники Уилламеттского университета